Schmelzle ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schmelzle (1874–1955), deutscher Jurist und Politiker
 Heiko Schmelzle (* 1970), deutscher Politiker
 Moritz Schmelzle (* 1978), deutscher Chirurg

Weiteres:

 Haus Schmelzle, Medizinhistorisches Museum zur Zahnheilkunde des 20. Jahrhunderts in Bietigheim-Bissingen
 Feldprediger Schmelzle, Gestalt bei Jean Paul
 Schmelzle+Partner, ein Architekturbüro